choroba Heinego-Medina – nagminne porażenie dziecięce
 mózgowe porażenie dziecięce
 porażenie (paraliż)
 paraplegia – porażenie poprzeczne (kończyn)
 tetraplegia – porażenie czterokończynowe
 hemiplegia – porażenie połowicze
 porażenie prądem elektrycznym